Deutscher Richterbund
 Niedersächsischer Richterbund